Micallef ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Micallef (1725–1809), Ordensgeistlicher und Komtur im Malteserorden 

 Daniel Micallef (1928–2022), maltesischer Diplomat und Politiker
 Francis Micallef OCD (1928–2018), maltesischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von Kuwait
 Freddie Micallef (1939–2011), maltesischer Politiker
 Ian Micallef (* 1969), maltesischer Politiker
 Lydon Micallef (* 1992), maltesischer Fußballspieler
 Paolo Micallef (1818–1883), maltesischer Geistlicher, Erzbischof von Pisa
 Renato Micallef (* 1951), maltesischer Sänger